Юкер-Рандов-Таль — об'єднання громад, розташована в землі Мекленбург-Передня Померанія.

 Гайнц фон Рандов, Гайнц Фрідріх фон Рандов (нім. Heinz Friedrich von Randow; 15 листопада 1890, Граммов, Німецька імперія — 21 грудня 1942, Сирт, Лівія) — німецький воєначальник.